Аржаан ( — источник, родник, ручей) — топоним в Республике Тыва.

 Аржаан — село в Пий-Хемском кожууне.
 сумон Аржаан, он же Аржаанский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Пий-Хемском кожууне.
 Аржаан — местечко в Барун-Хемчикском кожууне, административно входит в село Эрги-Барлык.
 Аржаан — местечко в Тес-Хемском кожууне, административно входит в село Бельдир-Арыг.
 Аржаан — местечко в Чаа-Хольском кожууне, административно входит в село Ак-Дуруг.

См. также 
 Аржан (значения)